Джим Пиблс (, полное имя — Филлип Джеймс Эдвин Пиблс []; род. 25 апреля 1935, Сен-Бонифас, Виннипег, Канада) — канадско-американский физик, работающий в области теоретической космологии. Почётный научный профессор имени Альберта Эйнштейна () Принстонского университета. Лауреат Нобелевской премии по физике (2019, совместно с Дидье Кело и Мишелем Майором).

Биография 
Родился 25 апреля 1935 года в Сен-Бонифасе — франкоязычном городе, который в 1971 году стал пригородом Виннипега; вырос в Сен-Витале. Его отец работал клерком на зерновой бирже в Виннипеге, мать была домохозяйкой.

Окончил Университет Манитобы. С 1958 года живёт в США. Получил диплом доктора философии по астрономии в Принстонском университете. Позднее получил там же должность профессора. Ныне — почётный профессор имени Альберта Эйнштейна () там же.

Членство в академиях 
 Американское физическое общество (1964)
 Американская академия искусств и наук (1977)
 Лондонское королевское общество (1982)
 Канадское королевское общество (1987)
 Национальная академия наук США (Foreign Associate; 1988)
 Американское философское общество (2004)
 Американское астрономическое общество
 Американская ассоциация содействия развитию науки

Награды 
 1981 — Медаль Эддингтона, Королевское астрономическое общество
 1982 — Премия Дэнни Хайнемана в области астрофизики, Американское астрономическое общество
 1992 — Премия Генри Норриса Рассела, Американское астрономическое общество
 1995 — Медаль Кэтрин Брюс, Тихоокеанское астрономическое общество
 1997 — Медаль Оскара Клейна
 1997 — Лекция Карла Янского
 1998 — Золотая медаль Королевского астрономического общества
 2000 — Премия Грубера в области космологии
 2003 — Премия Томалла, Женевский университет
 2004 — Премия Шао по астрономии
 2005 — Премия Крафорда
 2013 — Медаль Дирака
 2019 — Нобелевская премия по физике

Названы в его честь 
 Астероид 18242 Peebles

Библиография 

 Peebles, P. J. E. Physical Cosmology. Princeton: Princeton University Press, 1971
 Peebles, P. J. E. The large-scale structure of the universe. Princeton: Princeton University Press, 1980
 Peebles, P. J. E. Principles of Physical Cosmology. Princeton: Princeton University Press, 1993
 Пиблс П. Физическая космология: Пер. с англ. — М.: Мир, 1975
 Пиблс Ф. Дж. Э. Структура Вселенной в больших масштабах: Пер. с англ. — М.: Мир, 1983
 Peebles, P. J. E. Cosmology’s Century: An Inside History of Our Modern Understanding of the Universe. Princeton University Press, 2020

Статьи 

 R. H. Dicke, P. J. E. Peebles, P. G. Roll, & D. T. Wilkinson: Cosmic Black-Body Radiation. Astrophys. J. 142, 414 (1965).
 P. J. E. Peebles: Primordial Helium Abundance and the Primordial Fireball. I: Phys. Rev. Lett. 16, 410 (1966).
 P. J. E. Peebles: Primordial Helium Abundance and the Primordial Fireball. II. Astrophys. J. 146, 542 (1966).
 P. J. E. Peebles & R. H. Dicke: Origin of the Globular Star Clusters. Astrophys. J. 154, 891 (1968).
 P. J. E. Peebles: Origin of the Angular Momentum of Galaxies. Astrophys. J. 155, 393 (1969).
 P. J. E. Peebles & J. T. Yu: Primeval adiabatic perturbation in an expanding universe. Astrophys. J. 162, 815 (1970).
 J. P. Ostriker and P. J. E. Peebles: A Numerical Study of the Stability of Flattened Galaxies: or, can Cold Galaxies Survive?. Astrophys. J. 186, 467 (1973).
 E. J. Groth and P. J. E. Peebles: Statistical Analysis Of Catalogs Of Extragalactic Objects. 7. Two And Three Point Correlation Functions For The High-Resolution Shane-Wirtanen Catalog Of Galaxies. Astrophys. J. 217, 385 (1977).
 P. J. E. Peebles: Large-scale background temperature and mass fluctuations due to scale-invariant primeval perturbations. Astrophys. J. 263, L1 (1982).
 M. Davis & P. J. E. Peebles: A survey of galaxy redshifts. V — The two-point position and velocity correlations". Astrophys. J. 267, 465 (1983).
 B. Rhatra and P. J. E. Peebles: Cosmological consequences of a rolling homogeneous scalar field. Phys. Rev. D 37, 3406 (1988).
 B. Rhatra & P. J. E. Peebles: Cosmology with a time-variable cosmological ‘constant’. Astrophys. J. 325, L17 (1988).
 Пиблс П. Дж. Э., Силк Дж., Космическая книга , УФН 160 (2) 323—335 (1990)
 M. Fukugita, C. J. Hogan, & P. J. E. Peebles: The cosmic baryon budget. Astrophys. J. 503, 518 (1998) .
 B. Rhatra & P. J. E. Peebles: The cosmological constant and dark energy. Rev. Mod. Phys. 75, 559 (2003) .
 P. J. E. Peebles: Cosmological tests, Oskar Klein Memorial Lectures, 2001, .

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Физики США
Физики Канады
Физики XX века
Физики XXI века
Астрономы XX века
Астрономы по алфавиту
Космологи
Члены Лондонского королевского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Действительные члены Американского физического общества
Члены Канадского королевского общества
Члены Американского философского общества
Члены Американского астрономического общества
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии Дэнни Хайнемана в области астрофизики
Награждённые медалью Кэтрин Брюс
Лауреаты премии Крафорда
Награждённые медалью Эддингтона
Лауреаты награды Генри Норриса Рассела
Лауреаты премии фонда Томалла
Выпускники Принстонского университета
Выпускники Манитобского университета
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Награждённые медалью Дирака
Лауреаты премии Харви
Награждённые медалью Оскара Клейна
Лауреаты премии Грубера по космологии
Профессора Принстонского университета
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты Нобелевской премии из Канады
Почётные доктора Манитобского университета